Australian Open 2017 – gra mieszana – zawody mikstowe, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania będą miały miejsce pomiędzy 20–29 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Australian Open 2017
Australian Open – gra mieszana